Села:
 Климківці — Тернопільська область, Тернопільський район, колишній (до 2020 року) Підволочиський район
 Климківці — Хмельницька область, Хмельницький район